Мона́х ( — одиночный, единичный), жен. мона́хиня — обычно — член религиозной общины, в соответствии с обетом (клятвой) ведущий аскетическую жизнь либо в рамках монашеской общины (братии), либо в одиночестве, отшельничестве. Монахи проживают в монастырях (обителях), пу́стынях, лаврах. Особая, очень сложная форма монашества - монахи в миру́, когда монах проживает среди мирян, внешне никак не выделяясь из общества, в то же время соблюдая все требования и обеты монашествующего.

Институт монашества характерен для различных направлений христианства, индуизма, джайнизма и буддизма. Иногда к монахам причисляют и дервишей — но это спорно, поскольку есть формальные отличия — дервиши могли жениться, могли жить в своих домах и жить своей собственной жизнью.
Появились монахи в середине 1 тыс. до н. э. в буддизме, с III века н. э. монашество появилось и в христианстве (монахов нет только в протестантизме).

Традиция считает основателями христианского монашества египетских подвижников святых: Павла Фивейского (умер около 341 года), Антония Великого и Пахомия на Востоке. Афанасия Великого и Мартина Турского — на Западе. Основателями русского монашества считаются преподобные Антоний и Феодосий Печерские, создавшие в XI веке Киево-Печерский монастырь.

В буддизме основателем монашества считается сам основатель буддизма — Будда Сиддхартха Гаутама Шакьямуни.

Монахини 

Монахиня — член религиозной женской общины, как правило, давшая обеты бедности, целомудрия и послушания. Термин «монахиня» применим к католикам (восточной и западной традиции), православным, англиканам, лютеранам, джайнам, буддистам, даосам и индусам («санньясины»); согласно Д. Миду, подобные институты существовали уже в Древнем Египте, в Перу и в Древнем Риме (весталки).

Совместные мужские и женские монастыри были запрещены на Руси в 1504 году. Следует отметить, что православная церковь не проводит принципиального различия между монастырем для женщин и для мужчин.

Все буддийские традиции имеют институт монахинь, хотя их статус отличается в разных буддистских странах. Будда, как сообщается, позволил женщинам стать членами буддийской монашеской общины сангхи с большой неохотой, предсказывая, что этот шаг приведёт к краху буддизма не через 1000 лет, как то было бы без такового, а через 500. Впрочем, это пророчество упоминается в канонах единственный раз, к тому же являясь единственным пророчеством с указанием сроков, что позволяет предполагать о том, что оно является более поздним дополнением. В 2012 году у буддийских монахинь в тибетском буддизме появилось право получения высшей научной степени, доктора буддийской философии («гешема»), раньше доступной только для мужчин («геше» — «доктор богословия» \тиб.\).

Категории монахов 

 авва
 аскет
 ачарья
 бонза
 брахмачарья
 бхикшу (бхикшуни)
 затворник
 игумен (игуменья)
 иеромонах (и иеросхимонах)
 инок (инокиня)
 келарь
 лама
 насельник какого-либо монастыря
 отшельник
 послушник
 преподобный
 просфорник
 пустынник (пустынножитель)
 рясофор
 столпник
 схимонах (схимник)
 монах в миру́.

Сиромах 
Сиромах (цсл.: «бедный», рус.: «сирота», также сиромаха, сирома) ― бродячий монах, не имеющий постоянного места пребывания в каком-либо монастыре.

Особый род отшельников, которые не имеют никакой собственности и живут в естественных пещерах, дуплах деревьев, землянках или под камнями. На праздники сиромахи приходят в тот или иной монастырь и, получив пропитания и приняв участие в богослужениях, опять отшельничают. Сиромахи особенно распространены на Афоне.

Одежда и принадлежности 

 вериги
 власяница
 епитрахиль
 камилавка
 клобук
 крест
 куколь
 мантия
 параман (и аналав)
 патра
 подризник
 подрясник
 посох (жезл)
 ряса
 скуфья
 хитон
 чётки

Ограничения 

 ахимса
 затвор
 епитимья
 нестяжание
 обет
 отшельничество
 послушание
 постриг
 проповедь
 служение ближним
 смирение
 схима
 утешение ближних
 целибат (безбрачие)

См. также 

 Келья
 Монастырь
 Монашество
 Патерик
 Облаты — это частные лица или сообщества людей, которые посвящают свою жизнь служению Богу, следуя определенной монашеской традиции, но не становясь при этом монахами.
 Сангха

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Монашество
Религиозные титулы